Gracilosphya är ett släkte av skalbaggar. Gracilosphya ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Gracilosphya